Le terme Connelly est un patronyme de famille d'origine écossaise. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 

 Bobby Connelly (1909-1922), acteur américain, enfant star ;
 Chris Connelly (1964- ), musicien écossais ;
 Cornelia Connelly (1809-1879), religieuse et pédagogue américaine, vénérable catholique ;  
 Deirdre Connelly (1961- ), femme d'affaires américaine ;
 Edward Connelly (1858- 1928), acteur américain ;
 George Connelly (1949- ), footballeur international écossais ;
 Henry Connelly (1800-1866), homme politique américain ;
 Jennifer Connelly (1970- ), actrice américaine ;
 John Connelly (1938-2012), footballeur anglais ;
 John Connelly (1962- ), musicien de metal américain ; il fut notamment le chanteur de Nuclear Assault ;
 Karen Connelly (1969- ), poétesse et romancière canadienne ;
 Michael Connelly (1956- ), écrivain américain, auteur de romans policiers ;
 Theresa Connelly, réalisatrice de cinéma.

Toponymes

Lac Connelly, un plan d’eau situé dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Connelly, cours d'eau du versant de la rivière Mistassini, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

Homonymie de patronyme